Okręty US Navy o nazwie USS "Mohican":

Pierwszy "Mohican" był slupem wojennym. Zwodowany w 1859, wszedł do służby w tym samym roku. Wycofany ze służby w 1872.
Drugi "Mohican" był slupem wojennym zwodowanym w 1883, wszedł do służby w 1885 i wycofany ze służby w 1921.
Trzeci "Mohican" (SP-117) był przerobionym jachtem. Był w służbie w latach 1917-1919.

Mohican